Suuresta – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Rae.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Rae